Cormyr, également appelé Pays de la Forêt ou Royaume du Dragon Pourpre, est un royaume situé dans le Mitan, au centre de Féérune, au cœur du monde imaginaire des Royaumes oubliés, sur la planète Toril.

C'est une région fondée sur le monde médiéval européen typique, comme celui que l'on peut retrouver en France à l'époque. Terre d'honneur, de loi et de valeureux chevaliers (les Dragons Pourpres), son roi précédent, Azoun IV de Cormyr remporta la victoire contre la Horde venue du Désert Sans Fin.

Le Cormyr est une terre riche et prospère, situé à un endroit stratégique, il s'étend au nord-est de la Mer des Étoiles Déchues, entre le Lac des Dragons et le désert de l'Anauroch.
Sa capitale est la ville portuaire de Suzail. Les autres villes importantes de Cormyr sont Marsember et Arabel.
Le royaume est bien protégé par la chaîne de montagne de la Corne de tempêtes à L’Ouest et au Nord qui forme un obstacle naturel aux intrusions étrangères, elle est cependant traversée par une route commerciale qui mène au pont et à la ville de Proskur. Au Nord Est les ruines de Tilverton marquent la dangereuse frontière avec le désert d’Anauroch ainsi que le départ de la route de la Mer de Lune qui conduit jusqu’à la ville portuaire Montéloy au Nord Est du continent.

Forte par l'épée, Cormyr l'est aussi par la magie, Vangerdahast était le leader des Mages de guerre de Cormyr, avant d'être blessé à la bataille de Tilverton contre les Shadovars.

Liens externes 

 Cormyr sur www.mando-web.info

 History of the Red Ravens
 History of Gondegal the Lost King

Région des Royaumes oubliés